Фрайбург ( – свободен град) може да се отнася за някое от следните понятия.

Топоними

Германия 
 Фрайбург / Фрайбург в Брайзгау, град в регион Брайзгау, Баден-Вюртемберг
 Фрайбург, град на р. Елба, Долна Саксония
 Фрайбург, град на р. Унструт, Саксония-Анхалт
 Фрайбург, окръг в Баден-Вюртемберг с център Фрайбург в Брайзгау

Полша 
 Фрайбург – немско име на град Швебоджице

Швейцария 
 Фрайбург, немско име на град Фрибур
 Фрайбург, немско име на кантон Фрибур

Друго 
 „Фрайбург“ — футболен клуб в град Фрайбург в Брайзгау

Вижте също 
 Фрайберг